Francesco Crispi

Localidades 
 Crispi (Santa Fé)

Desambiguação